

Cinema 
 Orchidea nera (Black Orchids) – film del 1917 diretto da Rex Ingram
 Orchidea nera (The Black Orchid) – film del 1958 diretto da Martin Ritt
 Orchidea nera (Night Orchid) – film del 1997 diretto da Mark Atkins

Letteratura 
 Orchidea nera – romanzo di Renzo Pezzani del 1950
 Orchidea nera – romanzo di Sylvette Cabrisseau, Segretissimo n. 451
 Orchidea nera – romanzo di Eva Rutland, I nuovi bestsellers Special n. 37s

Pagine correlate 
 Black Orchids